Gerone I  – tiranno di Siracusa, morto nel 467 a.C.
 Gerone II  – tiranno di Siracusa, morto nel 215 a.C.
 Gerone  – margravio per l'imperatore Ottone I, morto nel 965
 Gerone  – antica città italica
 Gerone  – trattato politico di Senofonte